Il doppio del torneo di tennis Canella Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martín García e Mariano Puerta che hanno battuto in finale Simon Aspelin e Fredrik Bergh 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Aleksandar Kitinov /  Jack Waite (quarti di finale)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (semifinali)

 Joan Balcells /  Juan Ignacio Carrasco (quarti di finale)
 Pablo Albano /  Marc-Kevin Goellner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Canella Challenger 2000